Língua - um órgão muscular recoberto de mucosa, situado na boca e na faringe;
 Língua natural, idioma construído pouco a pouco por um grupo étnico, em contraste com as línguas planejadas, como o esperanto, e a linguagem formal;
 Dicotomias saussurianas, para o linguista Ferdinand de Saussure (1857-1913), um sistema abstrato de signos interrelacionados, de natureza social e psíquica.

Desambiguação